Gigliotti es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

 Anthony Gigliotti (1922–2001), clarinetista estadounidense.
 David Gigliotti (1985-), futbolista francés.
 Donna Gigliotti (1955-), productor de cine estadounidense.
 Emmanuel Gigliotti (1987-), futbolista argentino.
 Frank Gigliotti (1942-), político estadounidense.
 Guillaume Gigliotti (1989-), futbolista francés de origen argentino.
 Lorenzo Gigliotti (1958-), periodista, escritor y cineasta italiano.
 Lupe Gigliotti (1926–2010), actriz brasileña.
 Vittorio Gigliotti (1921–2015), ingeniero italiano.
 Yolanda Gigliotti (1933–1987), de nombre artístico Dalida, cantante y actriz francoitaliana.